Wallingford est un toponyme pouvant désigner :
 Wallingford, ville de l'Oxfordshire, en Angleterre, au Royaume-Uni ;
 Plusieurs villes des États-Unis : 
 Wallingford (Connecticut), dans le Connecticut ;
 Wallingford (Iowa), dans l'Iowa ;
 Wallingford (Pennsylvanie), en Pennsylvanie ;
 Wallingford (Seattle), dans l'État de Washington ;
 Wallingford (Vermont), dans le Vermont.